

Яшляр — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Яшляр — присілок, Сармановський район, Татарстан